Dynastini — триба пластинчатоусых из подсемейства Dynastinae.

Описание 
Жуки с сильно выраженным половым диморфизмом. Рога на голове и переднеспинке у самцов очень длинный, самки безрогие. Передние ноги у самцов длиннее, чем у самок. Надкрылья у самцов гладкие, у самок скульптурированные.

Систематика

Перечень родов 
 Actinobolus Westwood, 1841
 Allomyrina Arrow, 1911
 Augosoma Burmeister, 1847
 Beckius Dechambre, 1992
 Chalcosoma Hope, 1837
 Cryptodus W.S. Macleay, 1819
 Dynastes Kirby, 1825  
 Eupatorus Burmeister, 1847
 Golofa Hope, 1837
 Haploscapanes Arrow, 1908
 Megasoma Kirby, 1825
 Pachyoryctes Arrow, 1908
 Pseudosyrichthus Peringuey, 1901
 Rhyzoplatys Westwood, 1841
 Syrictes Prell, 1936
 Trioplus Burmeister, 1847
 Trypoxylus Minck, 1920
 Xylotrupes Hope, 1837

Галерея

Распространение 
Встречаются в Палеарктике, Афротропике, Неотропике, Ориентальной области и Австралии.

Примечания

Литература 
 
 J. Mark Rowland and Kelly B. Miller. (2012). Phylogeny and systematics of the giant rhinoceros beetles (Scarabaeidae: Dynastini). — Insecta Mundi 0263: 1-15.

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — Dynastini MacLeay, 1819

Дупляки